Der Schießwettbewerb über 10 m Luftpistole der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 25. Juli 2021 in der Asaka Shooting Range statt.

Titelträger

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Olympic Sports Shooting

Luftpistole Frauen